Termin PSAT ima više značenja.

 Fosfoserin transaminaza, enzim
 PSAT/NMSQT, standardizovani test u SAD.